Алексе́й Генна́дьевич Алекса́ндров (род. 11 мая 1973) — советский и белорусский шахматист, гроссмейстер (1997).

Шестикратный чемпион Белоруссии (1989, 1990, 1996, 2007, 2018,2019). Занял второе место на чемпионате Европы 2000 года. В составе сборной Белоруссии участник 10-и олимпиад (1996—2008, 2014,2016,2018), командного чемпионата мира (2017) и 5 командных чемпионатов Европы (1992—1999, 2003, 2017). Победитель мемориала Петрова в Санкт-Петербурге (2000) и международного турнира Inautomarket Open в Минске (2005).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Биография Алексея Александрова на сайте ФШР
 

Шахматисты СССР
Шахматисты Белоруссии